Thomson je příjmení osob, název míst a dalších objektů:

příjmení
 Antoine Thomson d'Abbadie (1810–1897) – francouzský kartograf a cestovatel
 Carl Gustaf Thomson (1824–1899) – švédský entomolog
 Cassi Thomson (* 1993) – americká herečka a zpěvačka australského původu
 Derick Thomson (1921–2012) – skotský básník
 Earl John Tommy Thomson (1895–1971) – kanadský atlet, sprinter,
 Elihu Thomson (1853–1937) – americký vynálezce
 Ethel Thomsonová Larcombeová (1879–1965) – anglická tenistka a badmintonistka
 George Derwent Thomson (1903–1987) – britský filolog, historik, filosof
 George Paget Thomson (1892–1975) – britský fyzik, nositel Nobelovy ceny za fyziku (1937)
 James Thomson (1700–1748) – skotský básník a dramatik
 Jennifer Thomson (* 1947) – jihoafrická mikrobioložka
 John Thomson (fotograf) (1837–1931) – skotský fotograf a cestovatel
 Joseph John Thomson (1856–1940) – americký fyzik, nositel Nobelovy ceny za fyziku (1906)
 Joseph Thomson (1858–1895) – skotský cestovatel po Africe
 Mick Thomson (* 1973) – americký kytarista
 Rupert Thomson (* 1955) – anglický romanopisec
 Tom Thomson (1877–1917) – kanadský ryterc a malíř krajinář
 William Thomson (1824–1907), známý jako lord Kelvin z Largsu – skotský fyzik

místa
 Thomson (Georgie) – město v USA
 Thomson (Illinois) – vesnice v USA
 Thomson (zdrojnice Cooper Creeku) – řeka v Austrálii

další
 thomson (jednotka) – fyzikální jednotka
 Kadlec a Tkadlec, anglicky Thomson and Thompson – fiktivní postavy z komiksu Tintinova dobrodružství

Související články 
 Thompson

Rozcestníky - příjmení